Il singolare del torneo di tennis Lorraine Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Yannick Noah che ha battuto in finale Jean Louis Haillet 6–2, 5–7, 6–1, 7–5.

Teste di serie 

 Corrado Barazzutti (quarti di finale)
 Balázs Taróczy (semifinali)
 Víctor Pecci (quarti di finale)
 Yannick Noah (campione)

 Željko Franulović (primo turno)
 Colin Dowdeswell (secondo turno)
 Paul Kronk (primo turno)
 Antonio Muñoz (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lorraine Open 1979